Okręty US Navy o nazwie USS "Midnight":

Pierwszy "Midnight" był okrętem Unii służącym do blokowania Konfederacji. Był w służbie w latach 1861-1865.
Drugi "Midnight" (IX-149) był barką betonową. Przemianowany na "Trefoil" był w służbie w latach 1944-1948.

Midnight